Метагенез — процес змін осадових гірських порід
 Метагенез (біологія) — форма чергування поколінь у живих організмів